Oligochaeta – skąposzczety, podgromada pierścienic
 Oligochaeta (DC.) K.Koch – rodzaj roślin z rodziny Asteraceae